Campo Azul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo Azul (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Campo Azul, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar